Цанко Цветанов (; 6 января 1970, Свиштов) — болгарский футболист, защитник, участник чемпионата мира 1994 года и чемпионата Европы 1996 года в составе сборной Болгарии. Трёхкратный чемпион Болгарии в составе «Левски» (1993—1995), чемпион Болгарии в составе «Этыр» (Велико-Тырново) (1991), двукратный обладатель Кубка Болгарии в составе «Левски».

После завершения карьеры игрока занялся тренерской деятельностью. В 2008—2009 гг — помощник тренера Станимира Стойлова в клубе «Литекс» (Ловеч). В 2009—2010 — помощник Стойлова в сборной Болгарии. В 2011—2012 годах сам тренировал клуб «Этыр» и вывел его в высшую лигу болгарского чемпионата. В 2013—2014 — помощник Стойлова в клубе «Ботев» (Пловдив).

Летом 2014 года по приглашению земляка — нового тренера казахстанской «Астаны» Станимира Стойлова стал тренером-методистом клуба.

Достижения

Как игрок 
 Четырёхкратный чемпион Болгарии («Этыр», 1991 и «Левски», 1993—1995)
 Двукратный обладатель Кубка Болгарии («Левски», 1994, 2002)

Как тренер 
 Победитель Профессиональной футбольной группы «Б» Болгарии («Этыр», 2012)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Академик» Свиштов
Игроки ФК «Этыр»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Вальдхоф»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Энерги»
Футбольные тренеры Болгарии
Тренеры ФК «Этыр»
Почётные граждане Велико-Тырново
Почётные граждане Софии